Татьяна Анатольевна Гуськова (12 января 1941 — 14 сентября 2022) — советский и российский учёный, специалист в области токсикологии лекарственных средств, член-корреспондент РАМН (12.02.1999), член-корреспондент РАН (27.VI.2014, Отделение физиологических наук; медико-биологические науки).

Ведущий научный сотрудник отдела фармакологических исследований и отдела доклинических исследований, Центр трансфера фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002)

Сочинения 
 Безопасность лекарств: от доклиники к клинике [Текст] : монография / [Т. А. Гуськова, А. Л. Хохлов, Б. К. Романов и др.]; под редакцией А. Л. Хохлова ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» [и др.]. — Москва ; Ярославль : ФГБОУ ВО «ЯГМУ», 2018. — 276 с. : ил, табл.; 22 см; ISBN 978-5-9527-0351-3 : 1000 экз.

Примечания

Ссылки 
 
 https://isaran.ru/?q=ru/person&guid=F9AA8483-A793-452D-A1E3-3BABB9D07059
 Академия наук. Биографии. 1724–2020. Том 6. Грефе – Донгарр. Аркадий Мелуа · 2022

Токсикологи